Ненад Станковић може да се односи на:

 Ненад Станковић (1976), боксер
 Ненад Станковић (1977), фудбалер
 Ненад Станковић (1965), сликар
 Ненад Станковић (1992), фудбалер